oświadczenie woli
 oświadczenie majątkowe
 oświadczenie lustracyjne
 oświadczenia poselskie
 oświadczenia procesowe
 oświadczenie (wypowiedź)

Zobacz też 
 zeznanie, deklaracja; ślubowanie, przysięga
 shermanowskie oświadczenie